Camunda BPM ist ein in Java geschriebenes freies Workflow-Management-System, mit dem Geschäftsprozesse in BPMN 2.0 definiert und ausgeführt werden können. Camunda BPM unterstützt außerdem die durch die Object Management Group (OMG) standardisierte CMMN 1.1 und DMN 1.1. Der Fokus von Camunda liegt bei der Automatisierung von Prozessen. Ein Einsatzgebiet ist auch die Orchestrierung von Microservices.

Geschichte 
Camunda BPM ist ein ursprünglich kommerzielles Workflow-Management-System der in Berlin ansässigen Firma Camunda, das auf Activiti, einem freien Workflow-Management-System, aufbaute. Camunda war neben Alfresco einer der größten Unterstützer für Activiti.

Am 18. März 2013 wurde die Weiterentwicklung von Camunda BPM von der Entwicklung von Activiti abgespalten.

Camunda BPM ist Schwerpunktthema bei der jährlich stattfindenden Konferenz CamundaCon (früher BPM Con) in Berlin, aber auch Thema bei anderen Konferenzen wie der JAX und W-JAX oder der Devoxx.

Komponenten 

Camunda BPM besteht aus einer Reihe von Komponenten und Applikationen, die gemeinsam zur Definition und Ausführung von Businessprozessen eingesetzt werden:
Werkzeuge
 Camunda Modeler, ein Open-Source-Modellierungswerkzeug für BPMN-2.0-Diagramme und Camunda-BPM-spezifische Properties. Standalone oder als Eclipse Plug-In.
 Cockpit, eine Webapplikation zur Administration und Monitoring der Workflow Engine in Produktion.
Laufzeitkomponenten
 Process Engine, der Kern des Camunda-Projektes: Der Workflow-Prozessor, eine Java-Prozessengine, die BPMN-Prozesse ablaufen lässt.
 Model Repository, das Repository, in dem die BPMN-2.0-Modelle der definierten Workflows abgespeichert sind
 Camunda Tasklist, eine Webapplikation für menschliches Workflow Management und Benutzeraufgaben.
Groupware
 Cycle, eine Webapplikation für die Zusammenarbeit von Business-Benutzern und Softwareentwicklern.

Literatur 
 
 
 Fraunhofer testet acht BPM-Suites

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Geschäftsprozessmanagement-Software
Freie betriebswirtschaftliche Software
Java-Bibliothek